Monsieur et Madame… ont un fils#Famille nombreuse
Pétrole ! Pétrole !#Distribution